Ribeaucourt, commune française de la Meuse
 Ribeaucourt, commune française de la Somme

Homonymie de toponyme